Taedonggang puede hacer referencia a:
 Taedonggang, uno de los 19 distritos de Pionyang, Corea del Norte.
 Taedonggang, cerveza de Corea del Norte.

Para el río que cruza Pionyang, véase:
 Taedong